Теракт 29 марта:

 Взрывы в московском метро (2010)
 Теракты в Ираке 29 марта 2007 года — взрывы в Багдаде и Халисе, около 130 погибших.
 Нападение на колонну пермского ОМОНа у Жани-Ведено